Feijão-da-china é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
 Vigna radiata
 Vigna unguiculata

Desambiguação